Tres Cruces puede referirse a:

Religión
 tres cruces, las tres cruces clavadas en el Gólgota cuando Jesús de Nazaret fue crucificado; 

Arquitectura y edificios
 Terminal Tres Cruces, terminal de ómnibus y centro comercial de Montevideo, en el barrio del mismo nombre;

 Tres Cruces, monumento localizado en la ciudad de Vilna, en Lituania;

Eminencias
Nevado Tres Cruces, macizo volcánico de la cordillera de los Andes;
Cerro de las Tres Cruces, cerro de Colombia;

Hidrografía
 Arroyo Tres Cruces, cauce fluvial de la Argentina;
Arroyo Tres Cruces, cauce fluvial del Uruguay;

Historia
 Congreso de Tres Cruces, reunión de representantes de la Provincia Oriental en 1813;

Localidades y divisiones administrativas
Tres Cruces, localidad de la provincia de Jujuy, Argentina;
Tres Cruces, pequeña localidad y punto panorámico de la Quebrada de las Conchas en la provincia de Salta, Argentina;
Tres Cruces, localidad de Tarija, Bolivia;
Tres Cruces y Valle de Kosñipata, localidad del Perú;
Tres Cruces, barrio de la ciudad de Montevideo, Uruguay;

Parques y plazas
Parque Nacional Nevado Tres Cruces, área protegida de Chile.